Horváth Dániel
 Horváth Dániel (1785–1866) ciszterci szerzetes, gimnáziumi igazgató
 Horváth Dániel (1879–1945) jogász, író, államtitkár
 Horváth Dániel (1992) színművész
 Horváth Dániel (1996) labdarúgó

Hasonló nevűek
 Petrichevich-Horváth Dániel (1743–1802) császári és királyi lovassági őrnagy, királyi biztos
 Petrichevich-Horváth Dániel (1769–1842) főstrázsamester, író, drámafordító, színigazgató
 Petrichevich-Horváth Dániel (1805–1864) nemzetőr őrnagy, országgyűlési követ